Szlovákia
 Losoncnagyfalu (szlovákul: Veľká Ves), község a Besztercebányai kerületben, a Poltári járásban
 Nyitranagyfalu (szlovákul Veľká Ves), Berencs településrésze, a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban
 Ipolynagyfalu (szlovákul Veľká Ves nad Ipľom, korábban Falubka), község a Besztercebányai kerületben, a Nagykürtösi járásban